Шайтанов — русская фамилия.

Известные носители:

 Шайтанов, Александр Михайлович (1811—1879) — российский педагог, протоиерей Русской православной церкви.
 Шайтанов, Валерий Альбертович (род. 1963) — украинский сотрудник спецслужб, генерал-майор СБУ.
 Шайтанов, Дмитрий Иванович (1907—1982) — советский работник рыбной промышленности, Герой Социалистического Труда (1963)
 Шайтанов, Игорь Олегович (род. 1947) — российский критик, литературовед, доктор филологических наук.
 Шайтанов, Николай Фёдорович (1814—1887/1888) — российский врач, доктор медицины.